Contea di Barry o Barry County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Barry (Michigan)
 Contea di Barry (Missouri)